

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Dalkowo – część miasta Biały Bór:
 Dalkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Dalkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Zobacz też 
 Dalków